Црквени раскол или црквена шизма  може бити:

 Црквени раскол (484), раскол између Римске цркве и источних патријаршија, до кога је дошло 484. године
 Црквени раскол (1054), раскол између Римске цркве и источних патријаршија, до кога је дошло 1054. године
 Црквени раскол (1378), црквени раскол унутар Римокатоличке цркве, до кога је дошло 1378. године
 Црквени раскол (1967), црквени раскол унутар Српске православне цркве, до кога је дошло 1967. године

Види још
 Црква
 Раскол